Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 1988. Tekmovanja so potekala v štiriindvajsetih disciplinah za moške  in osemnajstih za ženske med 23. septembrom in 1. oktobrom 1988 v Seulu, udeležilo se jih je 1617 atletov iz 149-ih držav.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1988
Športi Poletnih olimpijskih iger 1988